Lemoine kan som auktorsförkortning betyda:

 Émile Lemoine
 Victor Lemoine
 Pierre Louis Victor Lemoine

Robotskapade auktorsförkortningar